Ex convento delle Clarisse a Cerreto Sannita
Ex convento delle Clarisse a Merano

Pagine correlate
Convento delle Clarisse